W Polsce
 Kaczyce – przysiółek wsi Piersna w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Pęcław
 Kaczyce – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Zebrzydowice 
 Kaczyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Kaczyce – gromada

Miejscowość na Białorusi
 Kaczyce – wieś w obw. grodzieńskim, w rej. korelickim, w siel. Maluszyce